Horst Schweimler ist der Name von

* Horst Schweimler (Heimatforscher) (1927–2006), deutscher Verleger, Herausgeber und Heimatforscher
 Horst Schweimler (Schauspieler), deutscher Filmschauspieler in den 1960er bis 1980er Jahren